Bombardowanie Warszawy (1914–1915)
 Bombardowanie Warszawy (1939)